Грейгия () — род растений семейства . Род назван в честь Самуила Алексеевича Грейга — президента Императорского российского общества садоводов.

Описание 
Листья по краю зазубренные, налегают вдоль короткого стебля. Соцветие боковое или центральное. Лепестки сросшиеся, голые. Плоды мясистые.

Виды 
Род включает 35 видов:

Распространение 
Представители рода встречаются от Мексики до Чили.

Примечания

Литература 
 

Бромелиевые
Таксоны растений, названные в честь людей